Dieser Artikel ist eine Auflistung von (mutmaßlichen) Mitgliedern der linksterroristischen Rote Armee Fraktion (RAF), die von 1970 bis 1998 existierte. Erfasst sind Mitglieder aller drei Generationen im gesamten Zeitraum.

Einzelnachweise 

RAF
!